Андро́ник, церковное произношение Андрони́к:
 Андроник — мужское имя
 Андраник — армянская форма имени

Имя 
 Андроник — апостол от семидесяти, епископ Панноникийский.

 Андроник Антиохийский — преподобный.
 
 Андроник из Кирр — греческий астроном, живший в I веке до н. э.
 Андроник Московский — первый игумен московского Спасо-Андроникова монастыря.
 Андроник Родосский — древнегреческий философ из Родоса (I век до н. э.), одиннадцатый глава школы перипатетиков.
 Андроник (сын Агерра) — военачальник в армии Александра Македонского

 Андроник I Гид — второй император Трапезундской империи в 1222—1235 годах, зять первого императора Алексея I.
 
 Андроник II Палеолог — император Византийской империи в 1282—1328 гг.
 Андроник III Палеолог — византийский император
 Андроник IV Палеолог — византийский император (1376—1379). Старший сын императора Иоанна V Палеолог его супруги Елены Кантакузин, дочери Иоанна VI Кантакузина, сестры Мануила II.
 Андроник V Палеолог — император-соправитель Византийской империи со своим отцом Иоанном VII Палеологом.

 Андроник (Барсуков) (1872—1917) — иеродиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Андроник (Богословский) (1845—1928) — епископ Русской православной церкви, епископ Мамадышский.
 Андроник (Елпидинский) (1894—1959) — архимандрит Северо-Американской митрополии.
 Андроник (Котляров) (род. 1951) — епископ неканонической РПЦЗ митрополита Агафангела (Пашковского) с титулом «архиепископ Оттавский и Канадский».
 Андроник (Никольский) (1870—1918) — архиепископ Пермский и Соликамский. Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000.
 Андроник (Трубачёв) (1952—2021) — игумен Русской православной церкви.

Фамилия 
 Молдавские футболисты, являются родственниками:
 Андроник, Валерий Михайлович (род. 1982) — молдавский футболист, тренер.
 Андроник, Георге Николаевич (род. 1991) — молдавский футболист.
 Андроник, Давид Валерьевич (род. 1995) — молдавский футболист.
 Андроник, Игорь (род. 1988) — молдавский футболист.
 Андроник, Олег Николаевич (род. 1989) — молдавский футболист.
 Андроник, Максим Георгиевич (род. 1979) — молдавский футболист.
 Андроник, Николай Сергеевич (род. 1959) — молдавский политический деятель.
 Андроник, Фёдор Филиппович (в монашестве Исаакий; род. 1964) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Ворзельский, викарий Киевской епархии.

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки